Dit is een lijst van planetoïden 38401-38500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (38401) - || 1999 RJ197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38402) - || 1999 RP197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38403) - || 1999 RU197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38404) - || 1999 RF202|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38405) - || 1999 RS202|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38406) - || 1999 RS203|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38407) - || 1999 RF204|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38408) - || 1999 RN204|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38409) - || 1999 RK205|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38410) - || 1999 RT208|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38411) - || 1999 RQ210|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38412) - || 1999 RX210|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38413) - || 1999 RY211|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (38414) - || 1999 RT213|| 13 september 1999 || Spacewatch
|-
| (38415) - || 1999 RU213|| 13 september 1999 || Spacewatch
|-
| (38416) - || 1999 RV213|| 13 september 1999 || Spacewatch
|-
| (38417) - || 1999 RN218|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (38418) - || 1999 RW218|| 5 september 1999 || Spacewatch
|-
| (38419) - || 1999 RX219|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (38420) - || 1999 RV221|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (38421) - || 1999 RZ221|| 6 september 1999 || CSS
|-
| (38422) - || 1999 RJ226|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (38423) - || 1999 RS226|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (38424) - || 1999 RU228|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (38425) - || 1999 RO230|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (38426) - || 1999 RT230|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (38427) - || 1999 RB231|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (38428) - || 1999 RQ231|| 9 september 1999 || LONEOS
|-
| (38429) - || 1999 RX231|| 9 september 1999 || LONEOS
|-
| (38430) - || 1999 RG232|| 9 september 1999 || LONEOS
|-
| (38431) Jeffbeck || 1999 RR232|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (38432) - || 1999 RU235|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (38433) - || 1999 RL236|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (38434) - || 1999 RX236|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (38435) - || 1999 RA241|| 11 september 1999 || LONEOS
|-
| (38436) - || 1999 RS241|| 14 september 1999 || CSS
|-
| (38437) - || 1999 RV242|| 4 september 1999 || LONEOS
|-
| (38438) - || 1999 RC249|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (38439) - || 1999 SQ4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (38440) - || 1999 SA5|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (38441) - || 1999 SN6|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (38442) Szilárd || 1999 SU6|| 24 september 1999 || JAS, K. Sárneczky, G. Szabó
|-
| (38443) - || 1999 SM7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (38444) - || 1999 SY9|| 29 september 1999 || F. B. Zoltowski
|-
| (38445) - || 1999 SB12|| 30 september 1999 || CSS
|-
| (38446) - || 1999 SK17|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (38447) - || 1999 SO18|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (38448) - || 1999 SS18|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (38449) - || 1999 SM22|| 30 september 1999 || Spacewatch
|-
| (38450) - || 1999 TH || 2 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (38451) - || 1999 TU || 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (38452) - || 1999 TE1|| 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (38453) - || 1999 TU1|| 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (38454) Boroson || 1999 TB2|| 2 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (38455) - || 1999 TK3|| 4 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (38456) - || 1999 TO6|| 6 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (38457) - || 1999 TJ9|| 7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (38458) - || 1999 TP12|| 12 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (38459) - || 1999 TX12|| 10 oktober 1999 || C. W. Juels
|-
| (38460) - || 1999 TH13|| 7 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (38461) Jiřítrnka || 1999 TR17|| 15 oktober 1999 || P. Pravec
|-
| (38462) - || 1999 TL21|| 12 oktober 1999 || W. Bickel
|-
| (38463) - || 1999 TM22|| 3 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (38464) - || 1999 TZ24|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38465) - || 1999 TL28|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38466) - || 1999 TU29|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38467) - || 1999 TW33|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38468) - || 1999 TD34|| 5 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38469) - || 1999 TN34|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38470) Deleflie || 1999 TL36|| 12 oktober 1999 || LONEOS
|-
| (38471) - || 1999 TH39|| 3 oktober 1999 || CSS
|-
| (38472) - || 1999 TJ51|| 4 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (38473) - || 1999 TA85|| 14 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (38474) - || 1999 TS88|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38475) - || 1999 TT89|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38476) - || 1999 TA91|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38477) - || 1999 TR92|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38478) - || 1999 TX94|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38479) - || 1999 TK95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38480) - || 1999 TL99|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38481) - || 1999 TX99|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38482) - || 1999 TC100|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38483) - || 1999 TW100|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38484) - || 1999 TX100|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38485) - || 1999 TQ102|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38486) - || 1999 TE108|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38487) - || 1999 TL108|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38488) - || 1999 TP113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38489) - || 1999 TB116|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38490) - || 1999 TA117|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38491) - || 1999 TO117|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38492) - || 1999 TQ117|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38493) - || 1999 TT117|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38494) - || 1999 TG119|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38495) - || 1999 TP119|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38496) - || 1999 TT120|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38497) - || 1999 TK130|| 6 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38498) - || 1999 TX148|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38499) - || 1999 TT161|| 9 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (38500) - || 1999 TN165|| 10 oktober 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten